La trentena edició de la Copa de la CERS s'inicià el 21 de novembre de 2009 i finalitzà el 16 de maig de 2010 a Torres Novas (Portugal) on es va disputar una final a 4 que va guanyar el Hockey Club Liceo de La Coruña.

Fase d'eliminatòries

Final a 4

Semifinals

Final

Referències 

Copa de la CERS
Competicions d'hoquei sobre patins del 2009
Competicions d'hoquei sobre patins del 2010